Speri ist der Name
 des italienischen Freiheitskämpfers Tito Speri (1825–1853)

sowie die Bezeichnung
 des antiken Staates Speri im Osten Kleinasiens
 der mittelalterlichen georgischen Provinz Speri